

Prénom 

Haquin [akɛ̃] est la forme latine et la forme française du prénom norrois Hákon, littéralement « fils élevé » (« high kin » en anglais), dont sont issus les prénoms Håkon (norvégien), Håkan (suédois) et Hakon (danois).

Patronyme 
Nicolas Haquin, footballeur français
René Haquin, journaliste belge
Vincent Haquin, cascadeur et cacher français

Homonymie de patronyme
Prénom masculin
Prénom français